

Postacie 
 Sherlock Holmes – fikcyjna postać opowiadań kryminalnych sir Arthura Conana Doyle’a

Filmy i seriale 
 Sherlock Holmes – amerykański film z 1916
 Sherlock Holmes – amerykański film z 1922
 Sherlock Holmes – amerykański film z 1932
 Sherlock Holmes i tajny szyfr – amerykański film z 1946 roku
 Sherlock Holmes – miniserial telewizyjny z 1951
 Sherlock Holmes – serial telewizyjny z lat 1954 - 1955
 Sherlock Holmes – serial telewizyjny z lat 1964 - 1968
 Sherlock Holmes – francuski film z 1982
 Sherlock Holmes – amerykański film z 2009
 Sherlock Holmes – amerykański film z 2010
 Sherlock Holmes: Gra cieni – amerykański film z 2011
 Sherlock Holmes – rosyjski serial telewizyjny z 2013

Seria gier 
 Sherlock Holmes (seria gier) – seria gier od Frogwares

Zobacz też 
 Sherlock (ujednoznacznienie)